Пандемията от коронавирус в Гърция започва на 26 февруари 2020 г., след като 38–годишна жена от Солун е дала положителен резултат от тест за болестта, установено е, че е пътувала до Северна Италия. На 12 март 2020 г. е регистриран първият смъртен случай, починалият е 66–годишен мъж, който в края на февруари е бил на религиозно поклонение в Израел и Египет.

От 12 март 2020 г. в страната се прекратява работата на съдилищата от всички инстанции в цялата страна в рамките на мерките за ограничаване на новия коронавирус.

От 19 март 2020 г. страната забранява събирания на повече от 10 души на публично място.

Статистика

По дни

По области

Източници

Външни препратки 

  Нов коронавирус Covid-19 - Насоки в уебсайта на Националната организация за обществено здраве

Гърция
Здравеопазване в Гърция
Бедствия и катастрофи в Гърция
2020 година в Гърция